Rode vlek kan refereren aan een van de twee grote cyclonen op het zuidelijk halfrond van de planeet Jupiter:
De grote rode vlek heeft de afmetingen van de aarde en bestaat al minstens 176 jaar.
De kleine rode vlek is in maart 2000 uit drie kleinere stormen ontstaan.